La saison 2015-2016 du Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 est la saison 2015-2016 du club de football Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 qui le voit évoluer pour la première fois de son histoire en Ligue 2 après avoir fini troisième de National 2014-2015.

En attendant la mise en conformité de leur stade habituel, les Bressans doivent choisir un stade de repli : le stade Jean-Laville de Gueugnon est finalement choisi plutôt que Gerland. Le  juillet, la DNCG valide la montée du Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Le club bressan peut donc évoluer en Ligue 2 pour la première fois de leur histoire.



Effectif

Statistiques

Statistiques individuelles

Bilan de la saison en ligue 2 

 Premier but de la saison :  Pape Sané  contre Le Havre AC (1-3), le .
 Dernier but de la saison :  Yannick Goyon  contre le RC Lens (2-1), le .
 Premier but contre son camp :  Florent Ogier  en faveur du Clermont Foot 63 (3-2), le .
 Premier penalty :  Pape Sané  contre le Paris FC (4-1), le .

 Premier doublé :  Jason Berthomier  contre le Stade brestois 29 (3-1), le .
 Premier carton rouge :  Jimmy Nirlo  contre le Tours FC (0-1), le .
 But le plus rapide d'une rencontre :  Lakdar Boussaha   contre le RC Lens (2-1), le .
 But le plus tardif d'une rencontre :  Julien Bègue  contre le AS Nancy-Lorraine (2-0), le .
 Plus jeune buteur de la saison :  Rafik Boujedra à l'âge de 22 ans et 18 jours contre le Dijon FCO (2-1), le .
 Plus vieux buteur de la saison :  Yannick Goyon à l'âge de 34 ans, 10 mois et 14 jours contre le RC Lens (2-1), le .
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 6 buts.
 4-2 contre le Nîmes Olympique, le .
 5-1 contre l'US Créteil-Lusitanos, le .
 Plus large victoire à domicile : 4 buts d'écart.
 5-1 contre l'US Créteil-Lusitanos, le .
 Plus large victoire à l'extérieur : 2 buts d'écart.
 1-3 contre le Stade lavallois, le .
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 4 buts.
  contre l'US Créteil-Lusitanos, le .
 Plus grand nombre de spectateurs à domicile :  (FBBP 2-1 RC Lens, ).
 Plus petit nombre de spectateurs à domicile :  (FBBP 4-2 Nîmes Olympique, ).
 Plus grand nombre de spectateurs à l'extérieur :  (RC Lens 2-0 FBBP, )
 Plus petit nombre de spectateurs à l'extérieur :  (Stade brestois 2-1 FBBP, )
 Plus grande série de victoires consécutives : 4 victoires  entre la  et la .
 Plus grande série de défaites consécutives : 2 défaites :
  et  ;
  et  ;
  et  ;
  et  ;
  et .
 Plus grande série de matchs sans défaite : 6 matchs entre la  et la .
 Plus grande série de matchs sans victoire : 9 matchs entre la  et la .
 Plus grande série de matchs avec au moins un but marqué : 8 matchs entre la  et la .
 Plus grande série de matchs sans but marqué : 4 matchs entre la  et la .
 Plus grand nombre de victoires à l'extérieur sur une saison : 2 matchs pour les  et .
 Plus grande série de matchs sans victoire à domicile : 4 matchs' pour les , ,  et .

 Transferts 

 Beaucoup de prolongations de contrat 

Avant de pouvoir signer des joueurs, les mouvements sont marqués par 17 prolongations de contrat.
Ces joueurs ayant prolongé leur contrat sont Sébastien Callamand, Mickaël Scanella (tous les deux gardiens), Yannick Goyon (Défenseur), Maxime Moisy (Milieu de terrain), Patrice Dimitriou (idem), Moulaye Idrissa Ba (Attaquant), Mohamed Fadhloun (Défenseur), Medhi Kadi (Attaquant), Aurélien Faivre (Défenseur), un expérimenté de Ligue 2, Jimmy Nirlo (Milieu de terrain), Mickaël Alphonse (Défenseur), Florent Ogier (Défenseur), Quentin Lacour (Défenseur), Florent Perradin (Défenseur), Lamine Diompy (Milieu de terrain), Jason Berthomier (Milieu de terrain) et Lakhdar Boussaha (Attaquant) (pour un an).

 Mouvements 

 Matchs amicaux 

 Compétitions 

 Championnat 

 Résultats par journée 
|}
Source : lfp.fr (Ligue de football professionnel)
Terrain : D = Domicile ; E = Extérieur. 
Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

 Matches aller 

 Matches retour 

 

 Classement général 

|}

Note
 : Le Nîmes Olympique commence la saison avec 8 points de retard. C'est la sanction infligée par la FFF, après appel, au club après qu'un dirigeant a tenté d'arranger certains matchs de la fin de la saison 2013-2014.

 Coupe de la Ligue 
Le club participe pour la première fois de son histoire à la Coupe de la Ligue. Après avoir éliminé Brest et Nancy aux tirs au but, c'est Nantes qui s'incline contre Bourg en Bresse dans les Prolongations pour leur premier match au Stade Marcel-Verchère. Le FBBP01 sera finalement éliminé par l'Olympique de Marseille.

 Coupe de France 

 Équipe réserve 
L'équipe réserve évolue en Division d'Honneur'', plus haut niveau régional.

!colspan=8 style="background: #0080C0 " align=center|

!colspan=8 style="background: #0080C0 " align=center|

!colspan=8 style="background: #0080C0 " align=center|

|- style="text-align:left; background:#FFFFFF; border-left-style:hidden; border-bottom-style:hidden; border-right-style:hidden; border-top:solid 1px #AAAAAA;"
|colspan=10 | 

|}

Affluences 

Affluence du FBBP 01 à domicile, lors de la saison 2015-2016

Lorsque le nombre de spectateurs est suivi d'un astérisque () cela signifie que le match a eu lieu au stade Jean Laville à Gueugnon et non au stade Marcel-Verchère à Bourg-en-Bresse.

Notes et références 

Bourg-en-Bresse Péronnas
2015-2016
Bourg-en-Bresse Péronnas